D54 (hunebed), een hunebed in Drenthe
 D54 (Kroatië), een nationale weg in Kroatië